Osoby:
 Augustin Jean Fresnel (1788–1827) – francuski inżynier i fizyk
Astronomia:
 (10111) Fresnel – planetoida
 Promontorium Fresnel – przylądek na powierzchni Księżyca
 Rimae Fresnel – grupa rowów na powierzchni Księżyca
Fizyka i matematyka:
 fresnel – jednostka częstotliwości
 Całka Fresnela
 Strefa Fresnela – obszar propagowania energii sygnału radiowego
 Płytka strefowa Fresnela – urządzenie służące do skupiania światła
 Soczewka Fresnela
Technika:
 „Fresnel” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 „Fresnel” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej